Rhythm of the Pride Lands è un album di Lebo M pubblicato nel 1995 dalla Walt Disney Records, contenente brani musicali ispirati al film Il re leone.

Tracce 

 "He Lives in You" – 4:51
 Music and lyrics by Mark Mancina, Jay Rifkin and Lebo M
 Arranged by Mark Mancina
 Produced by Mark Mancina and Jay Rifkin
 Performed by Lebo M with Maxi Anderson, Max Ngcobo, Khanyo Maphumulo, Khululiwe Sithole and Rose Stone
 "Hakuna Matata" – 4:24
 Music by Elton John; Lyrics by Tim Rice
 Arranged by Fabian Cooke and Mark Mancina
 Produced by Jay Rifkin, Fabian Cooke and Mark Mancina
 Performed by Jimmy Cliff and Lebo M
 "The Lion Sleeps Tonight" – 3:33
 Music (revised) and lyrics by George David Weiss, Luigi Creatore, Hugo Peretti, Albert Stanton and Solomon Linda
 Additional lyrics by Lebo M
 Arranged and produced by Mark Mancina and Jay Rifkin
 Performed by Lebo M
 "Kube" – 3:46
 Music by Caiphus Semenya and Lebo M; Lyrics by Caiphus Semenya
 Arranged by John Van Tongeren and Lebo M
 Produced by Jay Rifkin and John Van Tongeren
 Performed by Lebo M with Khanyo Maphumulo
 "Lea Halalela (Holy Land)" – 6:02
 Music and lyrics by Hans Zimmer and Lebo M
 Arranged by Hans Zimmer and John Van Tongeren
 Produced by Hans Zimmer, Jay Rifkin and John Van Tongeren
 Performed by Khululiwe Sithole
 "It's Time" – 4:26
 Music and lyrics by Jay Rifkin, John Van Tongeren and Lebo M
 Arranged by John Van Tongeren and Lebo M
 Produced by Jay Rifkin and John Van Tongeren
 Performed by Lebo M
 Engineered by Randy Noble
 "One by One" – 3:10
 Music and lyrics by Lebo M
 Arranged by Lebo M
 Performed by Lebo M & South African Choir
 "Warthog Rhapsody" – 3:06
 Music by Elton John; Lyrics by Tim Rice
 Arranged by Hans Zimmer and Bruce Fowler
 Produced by Hans Zimmer, Mark Mancina and Jay Rifkin
 Performed by Nathan Lane and Ernie Sabella
 "Lala" – 4:34
 Music and lyrics by Hans Zimmer, Jay Rifkin and Lebo M
 Arranged by John Van Tongeren
 Produced by Jay Rifkin and John Van Tongeren
 "Busa" – 4:04
 Music and lyrics by Hans Zimmer, Jay Rifkin and Lebo M
 Arranged by John Van Tongeren and Lebo M
 Additional vocal arrangements by Mbongeni Ngema
 Performed by Lebo M & South African Choir
 "Noyana" – 5:13
 Traditional African Folk Song
 Arranged by John Van Tongeren, Jay Rifkin and Lebo M
 Produced by Jay Rifkin and John Van Tongeren

Collegamenti esterni